Erik Poulsen er navnet på flere personer, blandt andre:

 Erik Poulsen (Randers-politiker) – lokalpolitiker som blev valgt til Randers byråd for SF i 2009
 Erik Poulsen (MEP) – medlem af Europa-Parlamentet for Venstre fra 2022